Der Begriff Television bezeichnet

 Fernsehen
 Television (Band), US-amerikanische Rockband.
 Television (Album), Musikalbum der Band Television
 TV Serien Highlights, TV-Zeitschrift

Siehe auch